Восьмой военный округ был административным округом австралийской армии. Во время Второй мировой войны 8-й военный округ охватывал территорию Новой Гвинеи, Соломоновых островов и Новых Гебридских островов, изначально штаб располагался в Рабауле, а затем в Порт-Морсби.

В 1942 году 8-й военный округ был преобразован в Силы Новой Гвинеи.

Ссылки

Литература 

 Оксфордский справочник по военной истории Австралии (Деннис, Питер; Грей, Джеффри ; Моррис, Юэн; Прайор, Робин; Боу, Жан) - ISBN 9780195517842.

Военные округа Австралии
История Папуа — Новой Гвинеи
История Соломоновых Островов